Le Mignet HM-13 est un avion conçu par Henri Mignet dans les années 1930.

Aéronef expérimental
Avion des années 1930
Avion construit en France
Avion à hélices